Джеймс Мак Домнайлл (Макдональд в Шотландии, Макдоннелл в Ирландии) (ум. 5 июля 1565) — 6-й вождь шотландского клана Макдональд из Даннивега (1538—1565), второй сын Александра Макдональда (ок. 1480—1538), 5-го вождя клана Макдональд из Даннивега (1499—1538), и Кэтрин Макдональд, дочери лорда Арднамурхана.

Биография 
В 1538 году после смерти своего отца Александра Макдональда Джеймс возглавил клан Макдональдов (Макдоннеллов) из Даннивега.

В 1551 году Джеймс Макдоннелл добился от англичан освобождение своего младшего брата Сорли Боя Макдоннелла, который был обменен на Джорджа Бастсида, захваченного в плен после битвы на острове Ратлин.

Джеймс со своими братьями вел борьбу против ирландского клана О’Нилл, правившего в королевстве Тир Эогайн в Ольстере. 2 мая 1565 года в битве при Глентаси братья Джеймс и Сорли Бой Макдоннеллы потерпели поражение от войска Шейна О’Нилла (1559—1567). Оба брата были взяты в плен Шейном и заключены в тюрьму. Вскоре после пленения Джеймс Макдоннелл скончался от ран в замке Крок, недалеко от Страбана.

Семья 
Джеймс Макдоннелл был женат с 1545 года на Агнессе Кэмпбелл (1526—1601), дочери Колина Кэмпбелла, 3-го графа Аргайла, и леди Джин Гордон. Их дети:

 Арчибальд Макдональд (ум. 1569), 7-й вождь клана Макдональд из Даннивега
 Ангус Макдональд (ум. 1614), 8-й вождь клана Макдональд из Даннивега
 Рэнальд Макдональд из Смэрби (ум. 1616)
 Колл Макдональд
 Дональд Горм Макдональд из Кэри (убит в 1586)
 Александр Каррах Макдональд из Гленарма (убит в 1586)
 Фионнгуала Макдональд (ум. ок. 1608), жена Хью O’Доннела (ум. 1600), короля Тирконнелла (1566—1592)

Источники 
 John L. Roberts " Downfall of Clan Donald ", dans Lost Kingdoms, Celtic Scotland and the Middle Ages Edinburgh University Press (Edinburgh 1997) (ISBN 0748609105) p. 198—216.
 Richard Oram, " The Lordship of the Isles, 1336—1545 ", dans Donald Omand édition The Argyll Book, (Edinburg, 2005), p. 123-39

Вожди Макдональдов из Даннивега
Умершие в плену
Умершие от ран